Chevènement ist der Familienname von: 

 Jean-Pierre Chevènement (* 1939), französischer Politiker
 Raphaël Chevènement (* 1974), französischer Drehbuchautor